Склеп:
 Склеп — наземное или подземное помещение, предназначенное для захоронения умерших.
 «Склеп» — рассказ, написанный Говардом Лавкрафтом в июне 1917 года.

См. также